Plaatsen in Roemenië:
Abrud (stad), een stad in Alba
Abrud-Sat, een plaats in Alba
Abrud, een plaats in Constanța